Гадолін Аксель Вільгельмович (1828—1892) — російський вчений в області артилерії, кристалографії і мінералогії; генерал від артилерії
 Юган Ґадолін (1760—1852) — фінський хімік, фізик і мінералог

Шведські прізвища